

Église Sainte-Croix de Berlin-Kreuzberg
 Église Sainte-Croix de Berlin-Wilmersdorf
 Église de la Sainte-Croix de Bocholt
 Église Sainte-Croix de Dresde
 
 Église de la Sainte-Croix de Giesing (Munich)
 Église de la Sainte-Croix de Landsberg

Église de la Sainte-Croix de Kremsmünster

Église Sainte-Croix de Guvelingen
 Église Sainte-Croix d'Ixelles

Église Sainte-Croix d'Agiasmáti

Église de la Sainte-Croix de Hattula
 Église de la Sainte Croix de Kouvola
 Église de la Sainte-Croix de Kuusamo
 Église de la Sainte-Croix de Rauma

Église Sainte-Croix d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
 Église Sainte-Croix d'Angers (Maine-et-Loire)
 Église Sainte-Croix de Bastia (Haute-Corse)
 Église Sainte-Croix de Bordeaux (Gironde)
 Église Sainte-Croix de Caix (Somme)
 Église Sainte-Croix de Champeix (Puy-de-Dôme)
 Église Sainte-Croix de Fourqueux (Yvelines)
 Église de l'Invention-de-la-Sainte-Croix de Kaysersberg
 Église Sainte-Croix de Loudun (Vienne)
 Église Sainte-Croix de Lyon (Rhône)
 Ancienne église Sainte-Croix de Lyon (Rhône)
 Église Notre-Dame-de-Sainte-Croix du Mans (Sarthe)
 Église Sainte-Croix de Millery (Rhône)
 Église Sainte-Croix de Montgueux (Aube)
 Église Sainte-Croix de Nantes (Loire-Atlantique)
 Église Sainte-Croix d'Oloron (Pyrénées-Atlantiques)
 Église Sainte-Croix de Parthenay (Deux-Sèvres)
 Église Sainte-Croix de Provins (Seine-et-Marne)
 Église Sainte-Croix de Rosiers-d'Égletons (Corrèze)
 Église Sainte-Croix de la Cité à Paris
 Église Sainte-Croix de Sainte-Croix (Dordogne)
 Église Sainte-Croix de Sainte-Croix-du-Mont (Gironde)
 Église de l'Invention-de-la-Sainte-Croix de Saint-Dalmas
 Église Sainte-Croix de Saint-Malo
 Église Sainte-Croix de Tours (Indre-et-Loire)

Église Sainte-Croix d'Aoste

Église Sainte-Croix de Floriana

Église de la Sainte-Croix de Varsovie

Église Sainte-Croix d'Oxford
 Église de la Sainte-Croix de Stirling

Église Sainte-Croix à Carouge, près de Genève

Église de la Sainte-Croix d'Alep
 Église de la Sainte-Croix de Damas

Église de l'exaltation de la Sainte-Croix de Dnipro